Гранха ла Ескондида има више значења:

 Гранха ла Ескондида (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Гранха ла Ескондида (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха ла Ескондида (Нумаран), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику